NGC 6572 (другое обозначение — PK 34+11.1) — планетарная туманность в созвездии Змееносец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

6572
Змееносец (созвездие)
Планетарные туманности